

Nom commun 
Canter peut faire référence à :
 un galop (équitation) calme en pleine nature, servant souvent d'échauffement aux chevaux de course.

Patronyme 

 Jonathan Canter (1965-), joueur de tennis américain ;
 Theodor Canter, critique néerlandais du  ;
 Willem Canter, critique néerlandais du , frère du précédent.

Automobile 
 Canter, le nom d'un véhicule utilitaire du constructeur japonais Mitsubishi

Voir aussi 
 Canter's, épicerie-restaurant Delicatessen à Los Angeles

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme